Per Semliki si può intendere:
 Semliki – uno dei principali fiumi dell'Africa centrale: nasce dal Lago Eduardo (Repubblica Democratica del Congo) e sfocia nel Lago Alberto (Uganda)
 Semliki forest virus – specie di virus a RNA a singolo filamento positivo, appartenente al genere Alphavirus, famiglia Togaviridae.
 Semliki – parco nazionale ugandese di 220 km2, lungo il corso del fiume Semliki